Courtier steht für:
 Courtier Islands, Inselgruppe vor der Westküste der Antarktischen Halbinsel

Courtier ist der Familienname folgender Personen:
 Sidney H. Courtier (1904–1974), australischer Schriftsteller